Пиони́но () — деревня в составе Демидовичского сельсовета Дзержинского района Минской области Беларуси. Деревня расположена в 20 километрах от Дзержинска, 47 километрах от Минска и 21 километрах от железнодорожной станции Койданово.

История 
В источниках деревня Пионино известна со 2-й половины XVIII века в составе Минского повета Минского воеводства Великого княжества Литовского, находилась в шляхетской собственности. После второго раздела Речи Посполитой в составе Российской империи. В 1800 году деревня Пионино, где насчитывалось 9 дворов и 55 жителей, находилась во владении Минского стольника Криштофора Лихадиевского, в составе Минского уезда.

В середине XIX века принадлежала помещику И. Берновичу, владельцу имения Новосады. Во второй половине XIX — начале XX века в составе Койдановской волости Минского уезда Минской губернии. В 1917 году в деревне проживали 77 жителей, насчитывалось 10 дворов. 

С 20 августа 1924 года деревня в составе Новосадского сельсовета (центр — д. Юцки) Койдановского района Минского округа, который с 23 марта 1932 году до 14 мая 1936 года являлся польским национальным с/с, с 29 июня 1932 года Койдановский район стал именоваться Дзержинским. 31 июля 1937 года Дзержинский польский национальный район был упразднён, территория сельсовета передана в состав Заславского района. С 20 февраля 1938 года деревня в составе Минской области, с 4 февраля 1939 года в составе восстановленного Дзержинского района. В 1926 году (по данным переписи) в селе насчитывалось 18 дворов, проживал 91 житель. В 1930-е годы, в ходе коллективизации был организован колхоз.

В Великую Отечественную войну с 28 июня 1941 года по 6 июля 1944 года деревня находилась под немецко-фашистской оккупацией, на фронтах войны погибли 7 жителей деревни. С 16 июля 1954 году деревня в составе Вертниковского сельсовета, с 8 апреля 1957 года — в составе Демидовичского сельсовета (переименованный Сталинский с/с). В 1960 году в деревне проживали 60 жителей, находилась в составе колхоза «Демидовичи». В 1991 году в Пионино насчитывалось 11 хозяйств, проживали 24 жителя. По состоянию на 2009 год деревня в составе УП «Демидовичи».

Население

Примечания

Источники 
 
 

Населённые пункты Дзержинского района (Минская область)